Sachsen  o Estat Lliure de Saxònia , estat d'Alemanya
 Sachsen-Anhalt, estat d'Alemanya 
 Sachsen-Weimar-Eisenach, ducat de la dinastia dels ernestins, al territori de l'actual Turíngia, estat membre del Sacre Imperi fins a la seva dissolució el 1806
 Sachsen-Tour, cursa ciclista per etapes que es disputà a Saxònia, Alemanya durant el juliol
 Fußball-Club Sachsen Leipzig 1990, club esportiu alemany de la ciutat de Leipzig, Saxònia